Coronation (englisch: Krönung) steht für:

 Coronation, Stadt in Kanada
 Coronation (Schiff), Linienschiff der englischen Marine
 LMS-Klasse 7P „Coronation“, britische Lokomotivklasse

Siehe auch
 Coronation Anthems
 Coronation Bridge
 Coronation Chicken
 Coronation Cup 1953 (Fußball)
 Coronation Gulf
 Coronation Island 
 Coronation Park 
 Coronation Street

 Krönung
 Krönung britischer Monarchen